Dawn může být:

 Dawn (sonda) – mise NASA
 Dawn (album, Eloy) – album skupiny Eloy (1976)
 Dawn (album, Current 93) – album skupiny Current 93 (1987)
 Dawn (album, Danger Danger) – album skupiny Danger Danger (1995)
 Dawn (album, Dawn Robinson) – album zpěvačky Dawn Robinson (2002)
 Dawn (album, Mount Eerie) – album projektu Mount Eerie (2008)
 Dawn (album, Thy Majestie) – album skupiny Thy Majestie (2008)